Aspen hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Aspen (cráter), en el planeta Marte.

Localidades en EE. UU.
 Aspen, Colorado
 Aspen Springs, California
 Aspen Park (Colorado)
 Aspen Hill (Maryland)

Personas
 Charlene Aspen (1973), actriz pornográfica de Estados Unidos.
 Jennifer Aspen, actriz estadounidense.

Automoción
 Chrysler Aspen, modelo de automóvil.
 Dodge Aspen, modelo de automóvil.

Botánica
 Aspen blanco, nombre común de la especie Acronychia oblongifolia.
 Limón aspen, nombre común de la especie Acronychia acidula.